Минулорічна чемпіонка Ван Цян вирішила цього року не грати.

Турнір виграла Ребекка Петерсон, здолавши в фіналі Олену Рибакіну, 6–2, 6–0.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Jiangxi International Women's Tennis Open — Women's Singles
2019 Women's Singles
2019 у китайському спорті